Krupnokalibirnyj Pulemiot Władimirowa – radziecki wielkokalibrowy karabin maszynowy
 Won północnokoreański – skrót według konwencji ISO 4217
 KPW Poznań – dawna nazwa klubu sportowego z Poznania
 Komenda Portu Wojennego Marynarki Wojennej
 Krąg Płaskiego Węzła
 Komisja Papierów Wartościowych – działająca w Polsce w latach 1991-2006
 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
 Kombat Pro Wrestling – polska federacja wrestlingu

Wikipedia:
 Kronika polskiej Wikipedii